Tangerina
Tangerina (futebolista)
Tangerina Entretenimento

Ver também

Desambiguação